

Geografia 
 Frisia – provincia dei Paesi Bassi
 Frisia – circondario della Bassa Sassonia (Germania)

Storia
 Frisia – regione storica che occupa la fascia costiera del Mar del Nord tra i Paesi Bassi e la Danimarca
 Regno di Frisia – regno stabilitosi intorno al VII secolo nella regione storica della Frisia
 Signoria di Frisia – signoria del Sacro Romano Impero esistita nel XVI secolo e poi entrata a far parte della Repubblica delle Sette Province Unite
 Dipartimento della Frisia – dipartimento costituito durante l'occupazione francese tra il 1811 e il 1814, grosso modo corrispondente all'attuale provincia olandese

Architettura 

 Casa Frisia – edificio liberty in via Guido d'Arezzo a Milano
 Casa Frisia – edificio liberty in via Federico Ozanam a Milano

Persone 
 Donato Frisia (1883-1953) – pittore italiano
 Gerulfo I di Frisia (820-855) – conte della Frisia Occidentale 
 Matilda di Frisia (1024-1044) – prima moglie del re di Francia, Enrico I

Altro 
 1253 Frisia – asteroide
 Frisia – razza di pollo
 Cavallo di Frisia – ostacolo difensivo antiuomo o anticarro